Euaugaptilus — род морских ракообразных из подкласса веслоногих раков семейства Augaptilidae.

Описание 
У самок брюшко состоит из трёх члеников, а у самца из пяти. Мандибулы и максиллы хорошо развиты. Первая пара усиков часто длиннее тела. Вдоль жевательного края расположен ряд крупных зубцов. Ветви передних ног чрехчлениковые.

Виды 
В роде Euaugaptilus 72 вида:

 Euaugaptilus affinis G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus aliquantus Park, 1993
 Euaugaptilus angustus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus antarcticus (Wolfenden, 1911)
 Euaugaptilus atlanticus Roe, 1975
 Euaugaptilus austrinus Park, 1993
 Euaugaptilus brevirostratus Park, 1993
 Euaugaptilus brodskyi Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus bullifer (Giesbrecht, 1889)
 Euaugaptilus clavatus (G. O. Sars, 1907)
 Euaugaptilus curtus Grice & Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus digitatus G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus diminutus Park, 1970
 Euaugaptilus distinctus (Brodsky, 1950)
 Euaugaptilus elongatus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus facilis (Farran, 1908)
 Euaugaptilus fagettiae T. K. S. Björnberg, 1975
 Euaugaptilus farrani G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus fecundus Tanaka & Omori, 1974
 Euaugaptilus filigerus (Claus, 1863)
 Euaugaptilus fosaii Pineda-Polo, 1979
 Euaugaptilus fundatus Grice & Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus gibbus (Wolfenden, 1904)
 Euaugaptilus gracilis (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus graciloides Brodsky, 1950
 Euaugaptilus grandicornis G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus hadrocephalus Park, 1993
 Euaugaptilus hecticus (Giesbrecht, 1893)
 Euaugaptilus hulsemannae Matthews, 1972
 Euaugaptilus humilis Farran, 1926
 Euaugaptilus hyperboreus Brodsky, 1950
 Euaugaptilus indicus Sewell, 1932
 Euaugaptilus laticeps (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus latifrons (G. O. Sars, 1907)
 Euaugaptilus longicirrhus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus longimanus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus longiseta Grice & Hulsemann, 1965
 Euaugaptilus luxus Tanaka & Omori, 1974
 Euaugaptilus magnus (Wolfenden, 1904)
 Euaugaptilus malacus Grice & Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus marginatus Tanaka, 1964
 Euaugaptilus matsuei Tanaka & Omori, 1967
 Euaugaptilus maxillaris G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus modestus Brodsky, 1950
 Euaugaptilus nodifrons (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus nudus Tanaka, 1964
 Euaugaptilus oblongus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus pachychaeta Matthews, 1972
 Euaugaptilus pacificus Matthews, 1972
 Euaugaptilus palumboi (Giesbrecht, 1889)
 Euaugaptilus parabullifer Brodsky, 1950
 Euaugaptilus paroblongus Matthews, 1972
 Euaugaptilus penicillatus G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus perasetosus Park, 1993
 Euaugaptilus perodiosus Tanaka & Omori, 1974
 Euaugaptilus propinquus G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus pseudaffinis Brodsky, 1950
 Euaugaptilus quaesitus Grice & Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus rectus Grice & Hulsemann, 1967
 Euaugaptilus rigidus (G. O. Sars, 1907)
 Euaugaptilus roei Matthews, 1972
 Euaugaptilus sarsi Grice & Hulsemann, 1965
 Euaugaptilus similis (Farran, 1908)
 Euaugaptilus squamatus (Giesbrecht, 1889)
 Euaugaptilus sublongiseta Park, 1970
 Euaugaptilus tenuicaudis (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus tenuispinus G. O. Sars, 1920
 Euaugaptilus truncatus (G. O. Sars, 1905)
 Euaugaptilus unisetosus Park, 1970
 Euaugaptilus validus (A. Scott, 1909)
 Euaugaptilus vescus Park, 1970
 Euaugaptilus vicinus G. O. Sars, 1920

Примечания 

Каляноиды